Prairie Center Township oder Prairie Centre Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Prairie Center Township (Clay County, South Dakota)
 Prairie Center Township (Spink County, South Dakota)
 Prairie Centre Township (North Dakota)